Kingstone est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Kingstone, village du Herefordshire
Kingstone, hameau de Weston under Penyard dans le Herefordshire
Kingstone, village du Somerset
Kingstone, quartier de Barnsley dans le Yorkshire du Sud
Kingstone, village du Staffordshire

Voir aussi

Homonymie de toponyme